Jana Novotná e Arantxa Sánchez Vicario hanno battuto in finale Gigi Fernández e Nataša Zvereva 6-3, 63-7, 6-4.

Teste di serie

 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (finale)
 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (Campionesse)
 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond (semifinali)
 Manon Bollegraf /  Larisa Neiland (semifinali)
 Meredith McGrath /  Rennae Stubbs (terzo turno)
 Julie Halard-Decugis /  Pam Shriver (secondo turno)
 Patty Fendick /  Mary Joe Fernández (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Helena Suková (quarti di finale)

 Gabriela Sabatini /  Brenda Schultz (secondo turno)
 Evgenija Manjukova /  Leila Meskhi (quarti di finale)
 Katrina Adams /  Zina Garrison (primo turno)
 Debbie Graham /  Shaun Stafford (terzo turno)
 Yayuk Basuki /  Nana Miyagi (primo turno)
 Katerina Maleeva /  Natalija Medvedjeva (primo turno)
 Ginger Helgeson-Nielsen /  Rachel McQuillan (primo turno)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1995